

Organisaties 
 Islamitisch Cultureel Centrum van België, deelorganisatie van de Moslim Wereld Liga 
 ICC Bank, een voormalige Ierse bank
 International Criminal Court (ICC)  Internationaal Strafhof, een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden
 International Chamber of Commerce, een internationale belangenorganisatie voor bedrijven
 International Color Consortium
 International Council for Competition Climbing, een voormalige organisatie voor klimsporters, onderdeel van Union Internationale des Associations d'Alpinisme
 International Cricket Council, de wereldbond voor de cricketsport
 Interstate Commerce Commission, een voormalig Amerikaans overheidsagentschap
 Inuit Circumpolar Council, voorheen Inuit Circumpolar Conference
 Internationaal Cultureel Centrum, een instelling voor hedendaagse kunst in Antwerpen tussen 1970 en 1998
 Indiaas Cultureel Centrum, nu: Swami Vivekananda Cultureel Centrum, culturele organisatie in Paramaribo, Suriname

Gebouwen 
 International Commerce Centre, een wolkenkrabber in Hongkong
 ICC Jeruzalem, een congrescentrum in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem
 ICC Ghent, een evenementenaccommodatie in de Vlaamse stad Gent
 Internationales Congress Centrum Berlin (ICC Berlin), een beursterrein en congrescentrum in de Duitse hoofdstad Berlijn
 ICC Al Mouahidin (Islamitisch Cultureel Centrum), een moskee en zalencentrum in de Nederlandse plaats Ede

Documenten en standaarden 
 International Code of Conduct, Engels voor internationale gedragscode
 International Chronostratigraphic Chart, een normerende uitgave van de International Commission on Stratigraphy
 Institute Cargo Clauses, een gestandaardiseerde verzekeringspolis voor transportverzekering
 International Certificate of Competence, een internationaal vaarbewijs
 ICC-profiel, gestandaardiseerde apparaatbeschrijving in de informatica, meer bepaald bij kleurbeheer
 Camping Card International, een identiteitskaart voor kampeerders, vroeger bekend als International Camping Card

Diversen 
 Intelligent cruise-control, een cruise control-systeem dat rekening houdt met andere weggebruikers
 Internet Chess Club, een dienst voor het online spelen van schaakpartijen